

Cinema 
 Under Two Flags – film del 1912 diretto da Lucius Henderson
 Under Two Flags – film del 1912 diretto da George Nichols
 Under Two Flags – film del 1915 diretto da Travers Vale
 Under Two Flags – film del 1916 diretto da J. Gordon Edwards
 Sotto due bandiere (Under Two Flags) – film del 1922 diretto da Tod Browning
 Sotto due bandiere (Under Two Flags) – film del 1936 diretto da Frank Lloyd

Letteratura 
 Sotto due bandiere (Under Two Flags) – romanzo di Ouida del 1867